Чемпионат Европы по кёрлингу — международный турнир национальных сборных по кёрлингу, проводимый под эгидой Европейской федерации кёрлинга (ECF) и Всемирной федерации кёрлинга (WCF).

История 
Чемпионаты Европы по кёрлингу среди мужских и женских сборных команд проводятся ежегодно с 1975 года. 

Соревнования проходят в дивизионах А, В и С. Мужские и женские сборные соревнуются параллельно в одном городе. В турнире дивизиона А участвуют по 10 мужских и женских команд. Система соревнований включает в себя групповой раунд (Robin Round), в котором все участвующие команды играют каждая с каждой в один круг, и плей-офф.

Наибольшее количество побед по итогам прошедших 46 чемпионатов Европы у мужчин на счету Шотландии — 15. 12 раз побеждала Швеция, 8 — Швейцария, 6 — Германия (ФРГ), 5 — Норвегия и один раз Финляндия.

В соревнованиях женщин рекордное количество побед у Швеции — 21. 8 раз побеждала Германия (ФРГ), 6 — Швейцария, 4 — Россия, 4 — Шотландия, 2 — Дания и Норвегия.

Принимали европейское первенство 13 стран, причём Швейцария — 11 раз, ФРГ/Германия (включая Западный Берлин), Шотландия и Швеция — по 6 раз, Франция и Дания — по 4, Норвегия — 4, Италия — 2, Финляндия, Болгария, Россия и Эстония — по одному разу.

Места проведения и призёры

Мужчины

Женщины

Чемпионы

Таблицы призовых мест

Мужчины

Женщины

Результаты участия стран в чемпионатах 
(данные с официального сайта результатов соревнований под эгидой WCF)

Мужчины (результаты стран) 

1975—1991 годы

с 1992 по настоящее время

В 2010 и далее общее количество команд на 2 меньше суммы количества команд в группах, потому что две (в 2021 — три) команды-победительницы группы «С» в том же году играют в группе «В». Их результаты в группе «С» (как место в группе «С») показаны в скобках после результата в группе «В». У остальных команд группы «С» — не вышедших в группу «В» — показано их место в общей классификации.

Женщины (результаты стран) 
1975—1991 годы

 с 1992 по настоящее время

В 2010 и далее общее количество команд на 2 меньше суммы количества команд в группах, потому что две (в 2021 — три) команды-победительницы группы «С» в том же году играют в группе «В». Их результаты в группе «С» (как место в группе «С») показаны в скобках после результата в группе «В». У остальных команд группы «С» — не вышедших в группу «В» — показано их место в общей классификации.

Примечания

См. также

Ссылки 
сайт Европейской федерации кёрлинга
Результаты и статистика - Всемирная федерация кёрлинга